Кичера — топоним в Республике Бурятия, Россия:

 Кичера — посёлок городского типа в Северо-Байкальском районе.
 Кичера — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали.
 Кичера — река в Северо-Байкальском районе.